Armatocereus arduus F.Ritter 1871,es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémica de Sudamérica en Huánuco de Perú.

Descripción 
Es una planta perenne arbolada que alcanza los 7 metros de altura, con segmentos de 13 cm de largo con 8 a 16 costillas, con 1 a 3 espinas centrales, de hasta 10 cm de largo, y 6 a 12  muy cortas radiales.

Taxonomía
Armatocereus arduus fue descrita por Friedrich Ritter y publicado en Kakteen in Südamerika 4: 1271, en el año 1981.
Etimología
Armatocereus: nombre genérico que proviene del latín armatus = "armado" y  cereus = "cirio".

El epíteto de la especie arduus significa "alta, empinada torre".
Sinonimia

''Armatocereus rauhii ssp. balsasensis

Referencias

Enlaces externos 

arduus
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Plantas descritas en 1981
Plantas descritas por F.Ritter